Il termine trapassato o piuccheperfetto può indicare tre forme verbali:

il trapassato prossimo, indicativo (io avevo dato)
il trapassato remoto, indicativo (io ebbi dato)
il congiuntivo trapassato (che io avessi dato)